Anteros (mythologie), de Griekse god van de wederliefde
Paus Anterus, de negentiende paus van de Rooms-Katholieke Kerk
Anteros (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Riodinidae
Astratodina anteros, een schietmot uit de familie Limnephilidae
(1943) Anteros, een planetoïde, een aardscheerder van de Amorgroep